Эль-Кахон (исп. el cajón) — ящик, коробка.

 Эль-Кахон — город в США.
 Эль-Кахон (гидроэлектростанция) — гидроэлектростанция в Мексике.